Franciaország
Aire, település Ardennes megyében
Aire, az Aisne mellékfolyója

 Nagy-Britannia
Aire, az Ouse mellékfolyója